L’Euroligue 1999-2000 est la saison courante de l’Euroligue, compétition qui met aux prises les meilleurs clubs de basket-ball du continent européen.

Équipes participantes et groupes

Déroulement



Groupe A 
Classement

Groupe B 
Classement

Final Four

Statistiques 
 Meilleure marqueuse : -
 Meilleure rebondeuse : -
 Meilleure passeuse : -

2000
Basket-ball en 1999
Basket-ball en 2000
Basket-ball F1